Bei den ITA Division I National Team Indoor Championships wurden 2007 die Hallen-Mannschaftsmeister im US-amerikanischen College Tennis ermittelt. Das Herrenturnier fand in Chicago, Illinois statt. Gespielt wurde vom 16. bis zum 19. Februar im Midtown Tennis Club. Als Sieger ging die University of Georgia hervor.

Hauptrunde

Finale

Weblinks 
 Turnierplan (englisch)

Einzelnachweise 

College-Tennis-Saison 2006/07
Tennisturnier 2007
Tennisturnier in Chicago
2007